Даган может означать:

 Даган — древний аккадский бог, известный также среди древних евреев как Дагон.
 Даган, Меир (1945—2016) — генерал-майор армии Израиля, директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» с 2002 года до января 2011 года.

Объекты в Тяньцзине 
 Даган — бывший район китайского города Тяньцзинь.
 Даган — нефтяное месторождение в городской зоне Тяньцзинь.
 Даган — водохранилище в городской зоне Тяньцзинь.